Пакри:
 Пакри (Рог, Рогге, Роггэ) — острова в Балтийском море, Эстония.
 Пакри — полуостров в Балтийском море, Эстония. 
 Пакри — природный парк в Эстонии.